Neubeck ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Neubeck (1923–1943), deutscher/staatenloser Apothekerlehrling und ein Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Joachim Neubeck (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Johann Caspar Neubeck (um 1545–1594), Bischof von Wien
 Jacob Israel Neubeck (1565–1594), Schweizer Kunstschreiner
 Karl von Neubeck (1821–1894), bayerischer Generalmajor
 Klaus Neubeck (* 1939), deutscher Soziologe
 Ludwig Neubeck (1882–1933), deutscher Dirigent und Komponist
 Maximilian von Neubeck (1851–1924), bayerischer Generalmajor
 Rudolf Neubeck (1899–1967), deutscher Rechtsanwalt, CDU-Politiker und MdL
 Valerius Wilhelm Neubeck (1765–1850), deutscher Arzt und Autor

Siehe auch:
 Neubecker